Bertrand Fayolle est un footballeur français né le  à Saint-Étienne. Il évolue au poste d'attaquant. Il devient entraineur-adjoint de l'AS Valence entre 2010 et 2012. Il est actuellement commercial dans l'entreprise Ford.

Biographie 

Il est actuellement commercial chez Landrover, Jaguar et Volvo

Statistiques

Références

Liens externes 
 
 Fiche sur anciensverts.com

Footballeur français
Joueur de l'AS Saint-Étienne
Joueur du FC Sion
Joueur du Clermont Foot 63
Joueur de l'AS Valence
Joueur de l'AS Nancy-Lorraine
Joueur de l'Amiens SC
Joueur du FC Gueugnon
Naissance en août 1975
Naissance à Saint-Étienne